Limacella är ett släkte av svampar. Limacella ingår i familjen Amanitaceae, ordningen Agaricales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Limacella